Anton Vladimirovitch Chounine (en , aussi connu sous l'orthographe Shunin), né le  à Moscou, est un footballeur international russe évoluant au poste de gardien de but. 

Formé au Dynamo Moscou, il intègre l'équipe première du club à partir de 2007 et y évolue perpétuellement depuis.

Biographie

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en janvier 1987
Naissance à Moscou
Footballeur international russe
Gardien de but du FK Dynamo Moscou
Naissance en RSFS de Russie